Livia Altmann (née le  à  Glaris Sud en Suisse) est une joueuse suisse de hockey sur glace, évoluant en tant que défenseure. Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi. Elle est capitaine de l'équipe nationale Suisse depuis 2016.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2007-2008 || EHC Chur Capricorns|| SWHL C|| 10 || 6 || 5 || 11 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2009-2010 || EHC Chur Capricorns || SWHL C|| 2 || 8|| 5|| 13 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2010-2011 || EHC Chur Capricorns || SWHL C|| 2 || 3 || 0 || 3 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2012-2013 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 19 || 4|| 12 || 16 || 10 || 8 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
|2013-2014 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 20 || 4|| 10 || 14 || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2014-2015 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 17 || 1|| 5 || 6 || 10 || 8 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2015-2016 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 19 || 7|| 12 || 19 || 4 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2016-2017|| Raiders de Colgate || NCAA || 32 || 2 ||3 ||5|| 14 || || || || ||
|-
|2017-2018|| Raiders de Colgate || NCAA || 33 || 2 || 4|| 6 || 8 || || || || ||
|-
|2018-2019|| Raiders de Colgate || NCAA || 38 || 0 || 2 || 2 || 10 || || || || ||
|-
|2019-2020||  ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || -|| -|| -|| -||-

|  76 || 16 || 39 || 55 || 32 || 29  || 0 || 4 || 4 || 14

Au niveau international

|-
| 2010 || align="left"| - 18 ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans || 5 || 0 || 2 || 2 ||  0|| align="left"|  de Division I
|-
| 2011 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 6 || 0 || 1 || 1 || 2|| align="left"| Septième
|-
| 2012 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 6 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"| Huitième
|-
| 2013 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"| Sixième
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0|| 0 || 0 || 2|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"|Sixième
|-
| 2016 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 2 || 4|| align="left"|Septième
|-
| 2017 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 0 || 1 ||  6|| align="left"|Septième
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0 || 1 || 1 || 2|| align="left" | Cinquième
|-
| 2019 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"|Cinquième

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Défenseuse de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance en décembre 1994
Sportive zurichoise
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014